Memoriale del Titanic – monumento di Washington
Memoriale del Titanic – monumento di Belfast
Memoriale del Titanic – monumento di New York